La Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche  ( : Église évangélique-luthérienne du nord de l'Elbe) était une église luthérienne et un établissement public du culte allemand, fondée notamment par l'évêque Heinrich Meyer en 1977. Elle faisait partie de l'Église évangélique en Allemagne et était affiliée à la Fédération luthérienne mondiale. En  l'Église du nord de l'Elbe s'est unie avec ceux autres églises pour former la nouvelle Église évangélique luthérienne en Allemagne du Nord.

Liens externes 
Site officiel

Références 

NordElbe
NordElbe
NordElbe, Eglise
Religion au Schleswig-Holstein
NordElbe, Eglise
NordElbe, Eglise
NordElbe, Eglise
Histoire de Hambourg